Schatkist (voorwerp), een kist waarvan verwacht wordt dat er een schat in ligt
 Schatkist (overheid), het totaal van de geldmiddelen van een land
 Schatkist (ijs), een consumptieijsje van Ola in de vorm van een schatkist